Sailor (tv-serie), televisieserie op de BBC uit de jaren zeventig van regisseur John Purdie
Sailor Creek, zijrivier van de rivier Snake in de Amerikaanse staat Idoha
Sailor V, een Japanse manga, bedacht door Naoko Takeuchi

Muziek 
Sailor (band), een Britse muziekgroep met grote successen in de jaren zeventig
Sailor (album), een album van deze band
Sailor (single), een nummer van deze band
Sailor (The Steve Miller Band), album van The Steve Miller Band uit 1968
The Sailor, album van de Amerikaanse singer-songwriter Mickey Newbury uit 1979
What Shall We Do With The Drunken Sailor, traditioneel shantylied
Drunken Sailor, een lied van de Belgische artiest Ferre Grignard uit 1966 dat gebaseerd is op het bovenstaande shantylied
Sailor (Scharfenberger & Busch), een lied uit 1960 dat geschreven werd door de Duitsers Werner Scharfenberger en Fini Busch en waarvan de uitvoering door de Oostenrijkse Lolita een grote hit werd in onder meer de Verenigde Staten
Sailor (Jaap Schilder), een lied van en door Jaap Schilder (The Cats) op zijn solo-lp Stay ahore uit 1976

Namen 
Wendell Sailor (1974), Amerikaans rugbyspeler
Sailor Roberts (1931-1995), een professioneel Amerikaans pokerspeler.

Bedrijven 
 Sailor (pen), een merk van vulpennen